Svetovni pokal v alpskem smučanju 1970 je četrta sezona Svetovnega pokala v alpskem smučanju Mednarodne smučarske organizacije, ki je potekal med 10. decembrom 1969 in 15. marcem 1970. Skupna zmagovalca svetovnega pokala sta postala Michèle Jacot in Karl Schranz.

Koledar

Moški

Ženske

Moški seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Ženski seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Pokal narodov

Skupno

Moški

Ženske

Viri 
 (moški)
 (ženske)

1970
1970 v športu